Bridge Lake ist der Name folgender Orte:

 Bridge Lake, Ort in British Columbia, Kanada

Bridge Lake (engl. für „Brücken-See“) ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Bridge Lake (See in British Columbia)
 Bridge Lake (Algoma District)
 Bridge Lake (Kenora District)
 Bridge Lake (Parry Sound District)
 Bridge Lake (Saskatchewan)
 Bridge Lake (Nordwest-Territorien)